Praag-Zbraslav, een wijk in Praag
 Zbraslav (okres Brno-venkov), een Tsjechische gemeente